«Incognito» — восьмий франкомовний студійний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 2 квітня 1987 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Альбоми Columbia Records
Франкомовні музичні альбоми